Исупово — название населённых пунктов:

Россия 
 Исупово — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Исупово — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Исупово — село в Сусанинском районе Костромской области.
 Исупово — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Исупово — село в Гагинском районе Нижегородской области.